Capelinha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Capelinha (ort), Minas Gerais, 
 Capelinha (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar